Route nationale 6 – strada statale in Francia
Route nationale 6 – strada statale in Madagascar